SSB kan være en forkortelse for:
 Storvorde Sejlflod Boldklub – en dansk fodboldklub, forkortet "SSB"
 Solrød Strand Badmintonklub, forkortet "SSB"
 Single Sideband, en modulationsform indenfor radiokommunikation.
 Sydskandinavisk Klassebåd B – en dansk konstrueret og dansk bygget kapsejlads- og turbåd bygget fra 1927.
 Statistisk sentralbyrå – norsk institution for statistik